Ниже приведён список 545 коммун департамента Верхняя Сона, Франция.

Верхняя Сона